Caro steht für:
 Caro (Name), Vor-, Künstler- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 CARO Autovermietung, deutsches Mietwagenunternehmen
 Caro-Kaffee, löslicher Ersatzkaffee

Caro ist der Name folgender 

Orte:
 Caro (Michigan), Stadt in Michigan, Vereinigte Staaten
 Caro (Morbihan), Gemeinde im Département Morbihan, Frankreich
 Caro (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich

geografischer Objekte und Bauten:
 Mont Caro, Berg in Spanien
 Villa Caro, Gebäude in Gliwice, Polen

Siehe auch:

 Caro-Kann-Verteidigung, Eröffnung des Schachspiels
 Caro-Petschek-Prozess, Strafprozess in der Endphase der Weimarer Republik
 Carosche Säure, siehe Peroxomonoschwefelsäure
 De Caro
 Carow
 Caroe
 Carro
 Karo